Il singolare del Thailand Open 2007 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Il Thailand Open 2007 è stato vinto da Dmitrij Tursunov, che  ha battuto in finale 6–2 6–1 Benjamin Becker.
Il detentore in carica del titolo, James Blake, non ha partecipato al torneo.

Teste di serie

  Novak Đoković (ritirato per infortunio)
  Andy Roddick (ritirato per infortunio)
  Tomáš Berdych (semifinali)
  Tommy Haas (secondo turno)

 Carlos Moyá (primo turno)
 Dmitrij Tursunov (campione)
 Ivo Karlović (quarti)
 Fernando Verdasco (semifinali)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni

Thailand Open 2007
ATP Tour 2007